Obiekt transneptunowy – obiekt TNO, planetoida obiegająca Słońce
 Holenderska Organizacja Zastosowań Nauki (TNO) – holenderska organizacja badawczo-naukowa